Сарыкольский язык — язык сарыкольцев, один из памирских языков. Распространён в Китае, на территории Ташкурган-Таджикского автономного уезда Синьцзян-Уйгурского автономного района как разговорный язык сарыкольцев и в меньшей степени ваханцев, которые заимствуют из него лексику. Число носителей — около 16 тыс. чел. В Китае сарыкольский язык официально называется «таджикским» (). Сарыкольская подгруппа относится к шугнано-рушанской языковой группе.

Официальной письменности сарыкольский язык не имеет, поэтому школа и средства массовой информации в среде сарыкольцев функционировали на уйгурском языке, что и обусловило двуязычие долины Ташкургана (Сарыкола). Сборники сарыкольских текстов и словари, изданные в Китае и СССР, используют международный фонетический алфавит либо алфавит на основе пиньиня.

Название языка — сарыкольский — происходит от названия реки Сарыкол (Ташкурган), в долине которой живут его носители.

Фонетика 
 Вокализм: /a/, /e/, /ɛi̯/ (в диалектах /æi̯/ или /ai̯/), /ɛu̯/ (в диалектах /æu̯/ или /au̯/), /ə/, /i/, /o / ɔ/, /u/, /ɯ/ (в диалектах /ʊ/). В некоторых диалектах также встречаются долгие звуки.
 Консонатизм: /p/, /b/, /t/, /d/, /k, c/, /ɡ, ɟ/, /q/, /ts/, /dz/, /tɕ/, /dʑ/, /s/, /z/, /x/, /ɣ/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /χ/, /ʁ/, /ɕ/, /ʑ/, /w/, /j/, /m/, /n, ŋ/, /l/, /r/.

Лексика 
Несмотря на то, что лексика сарыкольского языка имеет много общего с лексикой других восточноиранских языков, много лексических единиц встречаются только в нём и в родственных рушанском и шугнанском, но отсутствует в других восточноиранских языках (ваханском, пуштунском, авестийском).

Примечания

Литература

Ссылки 

Языки Китая
Памирские языки
Синьцзян-Уйгурский автономный район